Существует несколько мемориалов, посвящённых Титанику:

 Мемориал «Титаника» (Белфаст)
 Мемориал «Титаника» (Нью-Йорк)
 Мемориал «Титаника» (Вашингтон)